Васи́лий Фоми́н:
 Фомин, Василий Васильевич (1884—1938) — революционер, государственный деятель.
 
 Фомин, Василий Кузьмич (1896—1938) — деятель ВКП(б), Председатель Исполнительного комитета Ярославского областного Совета.
 Фомин, Василий Матвеевич (1908—1945) — командир пулемётной роты, капитан, Герой Советского Союза.
 Фомин, Василий Михайлович (род. 1940) — советский и российский учёный, академик РАН.